Baby blues est une expression en anglais désignant la dépression périnatale (synonymes : maternity blues ou postpartum blues).

 Bébé Blues est une série américaine de bandes dessinées.
 Une chanson de l'album Bury the Hatchet de The Cranberries.

Cinéma 
 Baby Blues (film, 1941), un film américain réalisé par Edward L. Cahn
 Baby Blues (film, 1988), un film français réalisé par Daniel Moosmann
 Baby Blues (film américain, 2008), un film américain réalisé par Lars Jacobson et Amardeep Kaleka
 Baby Blues (film français, 2008), un film français réalisé par Diane Bertrand
 Baby Blues (film, 2012), un film polonais réalisé par Katarzyna Roslaniec

Télévision 

Baby Blues (série télévisée américaine), une série télévisée animée américaine, basée sur la série américaine de bandes dessinées
  Baby Blues (série télévisée singapourienne), une série télévisée singapourienne